Lube kan syfta på:
 Lube (företag), en spansk motorcykeltillverkare verksam 1947–1967
 Lubě, ett vattendrag iTjeckien